|}

Weblinks 

Worringen
Baudenkmaler Koln Worringen